Bon Marché peut désigner :
 Le Bon Marché, grand magasin français, situé à Paris, appelé Au Bon Marché jusqu’en 1989 ;
 Au Bon Marché, chaine de grands magasins belge ;
 Au Bon Marché, magasin canadien situé à Montréal ;
 , chaine de magasins suisse ;
 Bon Marché, grand magasin britannique situé à Londres.
 , chaine de grands magasins du Nord-Ouest des États-Unis ;
 , grand magasin de Lowell, Massachusetts aux États-Unis ;
 ,  grand magasin situé à Istanbul jusqu’en 1942

Voir aussi 
 Bonmarché, détaillant anglais de vêtements.